Haavisto (ordet "haavisto" betyder aspdunge, från haapa, asp) är ett finskt efternamn. Personer med namnet är bland andra:

 Helge Haavisto (1920–2012), finländsk industriman
 Heikki Haavisto (1935–2022), finländsk politiker
 Janne Haavisto (född 1964), finländsk musiker
 Pekka Haavisto (född 1958), finländsk politiker
 Susanna Haavisto (född 1957), finländsk skådespelare

Se även 
 Haavikko

Finska efternamn